Дом Хáрконнен — могущественный род, имеющий большое сюжетное значение во Вселенной Дюны, созданной писателем Фрэнком Гербертом. Дом Харконненов — один из Великих Домов галактической феодальной империи. Представители Дома Харконнен играют значительную роль во Вселенной Дюны. Согласно книге «Дом Харконненов» герб Харконненов — голубой грифон, однако в «Энциклопедии Дюны» в качестве герба указана голова барана.

Характерные черты 
Харконнены — главные противники рода Атрейдесов и описываются как их антиподы. Их вражда началась с трений между прародителями их родов. В то время как Атрейдесы описываются благородными людьми чести, Харконнены предстают подлыми честолюбцами, подверженными разнообразным людским порокам.

Этимология названия 
Родовое имя Харконненов происходит от финского имени Härkönen, образовавшегося от слова härkä — вол.

Генеалогическое дерево рода Харконненов 
Согласно «Батлерианскому джихаду» дом Харконненов существовал ещё задолго до начала Джихада. Старый дом Харконненов прекратил существование, когда один из героев Джихада — Ксавьер Харконнен оказался оклеветан, а его потомки сменили свои фамилии на Батлер.

Новый дом Харконненов был основан внуком Ксавьера Харконнена — Абульурдом Батлером, принявшим вновь фамилию Харконнен. За инцидент, произошедший во время битвы за Коррино, он был пожизненно сослан на Ланкивейль, а его родной брат, отрёкшись от него, стал основателем дома Коррино.

В событиях романа «Дюна» 

В романе Дюна глава дома Харконненов, барон Владимир, вступает в сговор с падишах-императором Шаддамом IV из дома Коррино для полного уничтожения дома Атрейдесов, ставшего по их мнению чрезмерно могущественным. Однако в итоге барон Владимир Харконнен погибает от рук своей внучки Алии Атрейдес, Шаддама Коррино заставляют отречься от престола, а на престоле Золотого Льва воцаряется падишах-император Пол Муад'Диб Атрейдес.

Герб 
Согласно роману, гербом Харконненов является изображение грифона. Книга Энциклопедия Дюны изменила его на изображение головы барана, что и позаимствовали создатели игр по мотивам вселенной Дюны.

В играх

Литература 
 W. McNelly (1984). Dune Encyclopedia. — Berkley Books, New York, pp. 399—402.

См. также 
 Гьеди Прайм
 Дом Раббан
 На-барон

Харконнен
Вымышленные дворяне